The Devil, the Servant, and the Man – cortometraggio del 1910 diretto da Frank Beal
 The Devil, the Servant and the Man – cortometraggio del 1912 diretto da Frank Beal
 The Devil, the Servant, and the Man – cortometraggio del 1916 diretto da Frank Beal